USS Cabot je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Cabot (1775) 
 USS Cabot (CVL-28)

Cabot